Esthetische smaak, verwijst naar een esthetisch, sociologisch, economisch en cultureel patroon over keuze en voorkeur
 Smaakzin, het vermogen of zintuig om te proeven
 Smaakstof
 Smaak (deeltjesfysica), een kwantumgetal